Bulaja ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Bulaja (* 1977), kroatischer Segler
 Toni Bulaja (* 1974), kroatischer Segler